Са́ша Хо́рват (; род. 22 августа 1996, Вена, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник клуба ЛАСК.

Клубная карьера 
Хорват начал свою футбольную карьеру в детской команде «Швехат». В 2005 году он перешёл в юношескую команду венской «Аустрии».

2 марта 2012 года Саша дебютировал за вторую команду венского клуба, выступающую в Региональной лиге. 3 ноября 2013 года полузащитник дебютировал за основную команду «Аустрии», выйдя на замену в концовке встречи с «Винер-Нойштадтом». До конца сезона 2013/14 Хорват принял участие в 12 играх.

Саша был капитаном своей команды в играх Юношеской лиги УЕФА 2013/14. Во встрече с юношеской командой петербургского «Зенита» он отметился забитым мячом и результативной передачей.

3 июня 2015 года Хорват перешёл в «Штурм». 25 июля полузащитник дебютировал в новом клубе, а 19 сентября отметился первым забитым мячом в матче со своей бывшей командой, «Аустрией».

Карьера в сборной 
Хорват в составе юношеской сборной Австрии (до 17 лет) принимал участие в Чемпионате Европы 2013 в Словении. На турнире полузащитник являлся ключевой фигурой команды отыграл все 3 матча без замен. По итогам чемпионата юношеская сборная Австрии получила право сыграть на Чемпионате мира в ОАЭ. Саша принял участие в 3 матчах группового этапа, забив один мяч в ворота сверстников из Канады.

Летом 2019 года Саша был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. В первом матче в группе против Сербии он отличился голом на 78-й минуте и его команда победила 2:0.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на Uefa.com
 Профиль на Weltfussball.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук
Игроки ФК «Хартберг»
Игроки ФК ЛАСК